Abadiensi – abitanti di Abadia de Goiás
Abadiensi – abitanti di Abadia dos Dourados
Abadiensi – abitanti di Abadiânia